Växling kan syfta på:

Växling (tåg) – ett färdsätt för att flytta spårfordon

Se även
 Växellåda
 Växelkurs